Nemere Istvánnak eddig összesen több mint 700 műve jelent meg. Többféle műfajban és gyakran álnéven alkot:

 -

Források 
 Ki kicsoda a magyar irodalomban? Tárogató Könyvek 
 Kortárs magyar írók
 nemere.hu

Magyar irodalom témájú listák